Сен-Іпполі́т-ле-Гравейро́н, Сен-Іпполіт-ле-Ґравейрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 95 км на північ від Марселя, 29 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 173,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Іпполіт-ле-Гравейрон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Іпполіт-ле-Гравейрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз